Венгрин — українське прізвище. Вказує на походження носія з угорців.

Відомі носії:
 Венгрин Іван Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України.
 Венгрин Марія Степанівна — українська радянська діячка, оператор машинного доїння корів колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Венгрин Петро Олексійович — український кіноактор, танцюрист.

Див. також 
 Угрин
 Угрін

Українські прізвища